Das Kent Classic 1992 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1992/93 sowie der World Series 1992. Das Turnier wurde vom 26. bis zum 30. August 1992 im Haidian Stadium der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen. Sieger wurde der Engländer John Parrott, der im Finale den Schotten Stephen Hendry mit 6:5 besiegte. Hendry spielte im Gegensatz dazu mit einem 88er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Als Sponsor des Turnieres trat Kent in Erscheinung, wobei der Preisgeldtopf des Turnieres insgesamt 110.000 Pfund Sterling umfasste, von denen etwas mehr als ein Fünftel auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Das Turnier war Teil der World Series 1992 und wurde lediglich ein einziges Mal ausgetragen. Am Turnier nahmen 16 Spieler teil, wovon zehn zumeist europäische Profispieler waren und das Teilnehmerfeld durch sechs asiatische Amateurspieler ergänzt wurde. In einer ersten Runde trafen jeweils ein Amateur und ein Profispieler beziehungsweise zwei Profispieler aufeinander, wobei die Sieger der Partien jeweils im K.-o.-System in die nächste Runde vorrückten. Dabei wurde das Achtelfinale im Modus Best of 7 Frames, das Viertel- und das Halbfinale im Modus Best of 9 Frames und das Endspiel im Modus Best of 11 Frames ausgetragen.

Finale 
Der Engländer John Parrott, Ex-Weltmeister von  1991, war mit einem relativ deutlichen Sieg über einen chinesischen Amateurspieler ins Turnier gestartet und hatte durch zwei Siege im Decider das Finale erreicht. Sein schottischer Konkurrent Stephen Hendry, zu diesem Zeitpunkt bereits fünffacher Weltmeister, hatte dagegen mithilfe eines White-washes sein erstes Spiel gewonnen und mit mehr oder weniger deutlichen Siegen über Dennis Taylor und Steve Davis schließlich das Finale erreicht.

Das Endspiel an sich war sehr knapp. Während es nach den ersten beiden Frames 1:1 stand, konnte sich Parrott auch mithilfe eines 84er-Breaks zum 3:1 und nach einem Framegewinn seitens Hendry zum 5:2 ablösen, wodurch es so schien, als dass er Spiel so gut wie gewonnen hätte. Doch Hendry konnte mit zwei höheren Breaks die folgenden drei Frames für sich entscheiden und sich somit in den Decider retten, welcher allerdings mit 71:27 klar an Parrott ging, welcher somit das Spiel und das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Peking